49-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 марта по 7 декабря 1986 года. Победителем стало киевское «Динамо», завоевавшее чемпионский титул в двенадцатый раз и опередившее по этому показателю прежнего бессменного лидера московское «Динамо».

Количество команд в высшей лиге было сокращено до 16. Вместо покинувших сильнейших дивизион воронежского «Факела» и ростовского СКА, новых клубов принято не было. В этом сезоне из-за игр сборной СССР базовый клуб национальной команды киевское «Динамо» отложил много встреч на осеннюю часть чемпионата. Из-за этого большую часть сезона формальным лидером турнира было московское «Динамо» под руководством Эдуарда Малофеева. Подсчёт «сверхлимитных» ничьих был осложнён тем, что командам, сыгравшим с равным счетов без игроков сборной. эти самые ничьи в лимит не засчитывались.

В результате столичное «Динамо», проиграв киевским одноклубникам со счётом 1:2, имея с ними равные показатели, набрало на очко меньше и заняло второе место. Серебряный призёр чемпионата не проигрывал 14 матчей подряд с 20 июля по 29 ноября. Московские «Спартак» и «Торпедо», в свою очередь, провели серии по 12 беспроигрышных игр.

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10. Очки за превышение лимита не сняты с «Динамо» Киев и «Днепра», так как в случае, если из команды на время матча минимум два игрока вызывались в сборную СССР, то в случае ничьей этот матч под лимит не попадал.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Матчи 
Первоначально Финал Кубка обладателей кубков 1985/86 был запланирован на 7 мая. Позже из-за чемпионата мира финал был перенесён на 2 мая, из-за чего участвовавшее в нём «Динамо» Киев проводило гостевой матч 8 тура с «Динамо» Москва, назначенный также на 2 мая, 29 ноября.

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1986
1986